John Brodie ist der Name folgender Personen:

* John Brodie (Fußballspieler, 1862) (1862–1925), englischer Fußballspieler 
 John Brodie (Fußballspieler, 1868) (John C. Brodie; 1868–1901), schottischer Fußballspieler 
 John Brodie (Fußballspieler, 1896) (1896–??), schottischer Fußballspieler 
 John Brodie (Footballspieler) (* 1935), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 John Brodie (Fußballspieler, 1947) (* 1947), englischer Fußballspieler 
 John William Brodie-Innes (1848–1923), englischer Okkultist